Calotrophon philippiana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Calotrophon philippiana ingår i släktet Calotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
philippiana